«Хитмэн» () — киноадаптация серии видеоигр Hitman, мировая премьера которой состоялась 21 ноября 2007 года (российская премьера — 29 ноября 2007 года). Режиссёром фильма стал Ксавье Жанс, роль агента 47 исполнил Тимоти Олифант.

Сюжет 
Агент 47 нанят для убийства Президента России Беликова. Задание выполнено успешно: снайперская пуля со строящегося небоскрёба точно поражает цель. Однако оплата задерживается: таинственный заказчик требует убийства свидетельницы — русской проститутки Ники Ворониной. К несчастью, это лишь предлог, чтобы убить киллера и замести следы. Тем временем СМИ сообщают, что Беликов лишь ранен. Хитмэн понимает, что это двойник. Агент 47 пытается выйти на заказчиков и довести миссию до конца, убив двойника президента. Жизнь и перемещения киллера осложняет как Интерпол, так и ФСБ. Агент 47 обращается за помощью к агенту Смиту из ЦРУ и в обмен на помощь убивает брата Беликова — Бориса, чтобы выйти на свою жертву на похоронах. Финальный бой развертывается в старинном православном соборе, где агент 47 убивает двойника президента Беликова. Киллера арестовывает Интерпол, однако внезапно ему помогают агенты ЦРУ, которые выигрывают время чтобы главный герой успел сбежать. В последней сцене герой делает великодушный жест: покупает своей спутнице Нике виноградник и устраняет киллера, который получил заказ на неё.

В ролях

Съёмки 
В феврале 2003 года создатели «Hitman» Eidos и IO Interactive начали переговоры с голливудскими компаниями по поводу переноса игры на большие экраны. Twentieth Century Fox в конечном счете получили права на съемки и наняли сценариста Скипа Вудса, который должен был написать сценарий с актёром Вином Дизелем — исполнительным продюсером фильма, который также должен был сыграть роль 47. В декабре 2006 года Вин Дизель отказался от своей роли. Пошли слухи, что в качестве нового актёра, исполняющего роль 47, возьмут Тимоти Олифанта, но актёр говорил, что это ещё не подтверждено.

В январе 2007 года Олифант был утверждён для роли, также в качестве режиссёра был выбран Ксавьер Генс. В марте актёр Дугрей Скотт был выбран для роли соперника Агента 47, вместе с Ольгой Куриленко, Робертом Неппером, Ульрихом Томсеном и Майклом Оффеем. Съёмки начались 27 марта 2007 года в Софии (Болгария) и продолжались 12 недель. Второе подразделение также снимало в Лондоне, Стамбуле и Южной Африке.Первые кадры (воспоминания Хитмана о его детстве) совпадают с первыми кадрами первой серии телесериала «Тёмный ангел» с Джессикой Альбой.

Маркетинг 
Первый рекламный ролик фильма дебютировал с фильмом «Крепкий орешек 4.0» 27 июня 2007 года, в котором Олифант сыграл роль злодея.

После выхода 
Фильм окупился в прокате (кассовые сборы составили $100 млн), но был разгромлен кинокритиками: Rotten Tomatoes — 14 %, Metacritic — 35 %.

Восприятие фанатами игры было в основном отрицательное, главный герой слабо напоминает агента 47 как внешностью, так и поведением, а сам сюжет не стыкуется с игровым. В 2020 году журнал Maxim поставил фильм на 4-е место в списке «12 самых бредовых фильмов про Россию», назвав фильм «сплошным душевным расстройством, особенно для фанатов игры».

Отменённый сиквел 
Вскоре после выхода фильма 20th Century Fox наняла Кайла Уорда для создания сценария для сиквела. Дэниэл Альтер, Адриан Аскариа и Чак Гордон должны были вернуться в качестве продюсеров. Американский актёр Дэвид Хесс, который умер в октябре 2011 года, был представлен как исполнитель неназванной роли. Даниэль Бенмайор подписал контракт на режиссирование сиквела. Тимоти Олифант заявил, что он не был заинтересован в возвращении к роли агента 47 и снялся в оригинальном фильме только для того, чтобы заплатить за свой новый дом в связи с внезапной отменой сериала «Дедвуд».

Перезагрузка 
5 февраля 2013 года стало известно, что готовящийся сиквел отменён, а проект изменён на перезапуск с названием «Агент 47» (позже дополненное до «Хитмэн: Агент 47»). Главную роль должен был исполнить Пол Уокер, но актёр погиб 30 ноября 2013 г. Сценарий был написан Скипом Вудсом и Майком Финчем. Съемки должны были пройти летом 2013 года в Берлине и Сингапуре. 9 января 2014 года стало известно, что актёр Руперт Френд ведёт переговоры на главную роль. 31 января 2014 года было объявлено, что актёр Закари Куинто сыграет неназванного персонажа. 6 февраля 2014 года стала известна информация, что актриса Ханна Уэр исполнит главную женскую роль. 19 февраля 2014 года начались съёмки с Френдом в роли Агента 47.

Саундтрек 

 Ave Maria
 I Take Out The Trash
 The Belicoff Assassination
 Roses for Nika
 Random Complication
 New Suit
 Train Station (Bite Your Tongue)
 Istanbul
 Table 26
 Best Laid Plans
 Undress Me
 I Need You To Die
 My Number is 47
 Trust Unto God (Udre’s Funeral)
 Rubber Duckie
 Righteous Buttkicking
 Denoument
 «Ave Maria» — Christina England
 Gilberto Candido — As Vezez Amanha
 Muff & Rezz — Swingville Sashay
 The Male Choir of Valaam Singing Culture Institute — The Tomb And Death

Примечания

Ссылки 

Хитмэн (серия фильмов)
Фильмы США 2007 года
Фильмы Франции 2007 года
Фильмы Люка Бессона
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Франции
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы EuropaCorp
Фильмы о Санкт-Петербурге
Экранизации компьютерных игр
Фильмы о ФСБ